A II Divisão de 1968–69 foi a 35ª edição da II Divisão, segundo escalão do futebol Português.
O Boavista ganhou a zona norte e o Barreirense ganhou a zona sul, garantindo ambos a subia à Primeira Divisão.

Classificações

II Divisão Norte

II Divisão Sul

Apuramento de Campeão

1ª Mão

2ª Mão

Futebol de 1968 em Portugal
Futebol de 1969 em Portugal